4 miejscowości w Polsce: 
 Małoszyce – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Poświętne 
 Małoszyce – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska 
 Małoszyce – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec 
 Małoszyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie